Placeholder es un préstamo lingüístico del inglés que puede referirse a:

 Placeholder (texto), texto genérico que sirve para sustituir temporalmente un texto permanente u ocupar espacio en un elemento de contenido.
 Placeholder (imagen), imagen genérica que sirve para sustituir temporalmente una futura imagen u ocupar espacio en un elemento de contenido.
 Placeholder (nombre), palabra o palabras usadas para referirse a personas u objetos que no tienen nombre o cuyo nombre se desconoce, se ha olvidado o se ha perdido.
 Placeholder (informática) o carácter comodín, carácter que representa cualquier otro carácter o cadena de caracteres.